Агрегация, или агрегирование ( «присоединение») — процесс объединения элементов в одну систему.

Агрегация:
 Агрегация интересов — процесс интеграции и согласования общественных запросов, предъявляемых к политическим игрокам. 
 Агрегация каналов — технология объединения нескольких физических каналов передачи данных.
 Агрегация клеток — слипание клеток в многоклеточное образование.

Агрегирование:
 Агрегирование (программирование) — один из способов ассоциации объектов друг с другом.
 Агрегирование (экономика):
 укрупнение экономических показателей посредством их объединения в группу.
 действие, противоположное сегментации рынка

 Агрегирование (маркетинг) — стратегия, направленная на расширение базы потребителей.

См. также